Sávio Moreira de Oliveira (São Mateus, Espírito Santo, Brasil; 10 de abril de 2004) es un futbolista brasileño. Juega de delantero y su equipo actual es el PSV Eindhoven de la Eredivisie de los Países Bajos, a préstamo desde el E. S. Troyes.

Trayectoria 
Nacido en São Mateus, Sávio entró a las inferiores del Atlético Mineiro en 2018. Firmó su primer contrato profesional el 18 de junio de 2020, por tres años y con una cláusula de salida de €60 millones. Debutó en el primer equipo del Mineiro el 19 de septiembre contra el Atlético Goianiense por el Brasileirao.

El 30 de junio de 2022, se anunció su fichaje en el E. S. Troyes  francés.

El 22 de julio de 2022, fue enviado a préstamo al PSV Eindhoven de la Eredivisie.

Selección nacional 
Sávio es internacional juvenil por Brasil. Disputó el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-15 de 2019.

Estadísticas 
 Actualizado al último partido disputado el 1 de julio de 2022

Palmarés

Títulos estatales

Títulos nacionales

Títulos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Sávio en Soccerway

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Clube Atlético Mineiro
Futbolistas de la Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futbolistas del PSV Eindhoven
Futbolistas de la selección de fútbol sub-15 de Brasil
Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Brasil
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Brasil